Monade (von altgriechisch μονάς monás „Eins“, „Einheit“) steht für:
 Monade (Philosophie), unterschiedliche Bedeutungen
 Monade (Kategorientheorie), mathematisches Objekt
 Monade (Informatik), abstrakter Datentyp in funktionalen Programmiersprachen

Siehe auch:

 Monadologie (Monadenlehre von Gottfried Wilhelm Leibniz)
 Monadenia (Begriffsklärung)
 Dyade (Begriffsklärung)
 Triade (Begriffsklärung)